

Informatica 
 EV8 – processore previsto, ma mai prodotto, dell'architettura DEC Alpha

Trasporti 
 EV 8 – itinerario Mediterraneo, itinerario ciclistico EuroVelo da Cadice (Spagna) a Atene (Grecia)